Pelée oder Pelee steht für folgende geographischen Objekte:

in Frankreich:
 Île Pelée, Insel vor Cherbourg
 Montagne Pelée, Vulkan auf Martinique

in Kanada:
 Pelee (Ontario), Gemeinde in der Provinz Ontario
 Pelee Island, Insel im Eriesee, Provinz Ontario